Кастелли — фамилия, а также название нескольких населённых пунктов в Аргентине и Италии.

Фамилия 
 Кастелли — графский и княжеский род из Нижней Франконии.
 Кастелли, Бенедетто (1577—1644) — итальянский математик, друг и сотрудник Галилея.
 Кастелли, Давид (1836—1901) — итальянский ориенталист и педагог.
 Кастелли, Жозе (1903—1984) — бразильский футболист, нападающий.
 Кастелли, Игнац Франц (1781—1862) — австрийский поэт и драматург.
 Кастелли, Лаура (род. 1986) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.
 Кастелли, Лео (1907—1998) — знаменитый коллекционер и галерист.
 Кастелли, Марисса (род. 1990) — американская фигуристка, выступающая в парном катании.
 Кастелли, Кристофоро де (1597—1659) — итальянский миссионер.
 Кастелли, Роберто (род. 1946) — итальянский политик, министр юстиции Италии в 2001—2006 годах.
 Кастелли, Энрико (1909—1983) — итальянский баскетболист.

Географические объекты 
 Вилла-Кастелли — коммуна в Италии.
 Кастелли — коммуна в Италии.

См. также 
 Кастелл